Lentistivalius är ett släkte av loppor. Lentistivalius ingår i familjen Stivaliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Loppor
Lentistivalius